Musée du tabac de Bergerac, en France.

Autres pays 
 Musée du tabac de Lorsch, en Allemagne
 Musée du tabac (Museu del tabac) de Sant Julià de Lòria, en Andorre.
 Musée national du tabac de Wervicq (Nationaal Tabaksmuseum), en Belgique.
 Musée du tabac de Santiago de los Caballeros, en République dominicaine.
 Musée du tabac de San Giustino, en Italie.
 Musée du tabac de Prilep, en Macédoine du Nord. 
 Musée du tabac Niemeyer (fermé en 2011), à Groningue, aux Pays-Bas.

Voir aussi 
 Musée du tabac et du sel, à Sumida (Tokyo), au Japon.